C8H11NO3 – formula molecolare della noradrenalina
C8H11NO3 – formula molecolare della piridossina

Formule molecolari